Солотча:

 Солотча — городской район в составе Советского округа города Рязани.
 Солотча — река в России, протекает в Рыбновском районе Рязанской области.